

Personnalités 

 Álvaro Ramazzini (né en 1947), évêque catholique au Guatemala ;
 Bernardino Ramazzini (1633-1714), professeur de médecine à Padoue.

Institutions 
 Fondation européenne Ramazzini, institut italien de recherche en cancérologie.